Альфред Моліна — британсько-американський актор.
 Анхела Моліна — мексиканська акторка.
 Луїс Моліна (1938—2013) — американський боксер.
 Мануель Антоніо Моліна Валеро, відоміший як Ману Моліна (*1991) — іспанський футболіст.
 Маріо Моліна — мексиканський хімік.
 Мартін Моліна (1994) — іспанський боксер, чемпіон Європи серед аматорів.
 Мільтон Моліна — сальвадорський футболіст.
 Отто Перес Моліна — гватемальський військовик.
 Тірсо де Моліна — іспанський драматург.
 Хуан Ігнасіо Моліна — чилійський природознавець.
 Хесус Моліна — мексиканський футболіст.
 Хуан Франсіско де Моліна — президент Гондурасу.

Топоніми 
 Моліна — місто в Чилі.